Страна и мир — название проектов:

 Страна и мир — общественно-политический и культурно-философский журнал, издававшийся в Мюнхене в период с 1984 по 1992 год. 
 Страна и мир — информационная телепрограмма, выходившая на телеканале НТВ с февраля 2003 по декабрь 2004 года.